Својшице могу бити:

 Својшице (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република
 Својшице (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Својшице (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република